Cambreling ist der Familienname folgender Personen:

 Frédérique Cambreling (* 1956), französische Harfenistin
 Sylvain Cambreling (* 1948), französischer Komponist und Dirigent